Naples désigne :

Toponyme

Italie 
 Naples.

États-Unis 
 Naples (Floride) ;
 Naples (Idaho) ;
 Naples (Illinois) ;
 Naples (Maine), ville des États-Unis
 Naples (Dakota du Sud) ;
 Naples (Texas) ;
 Naples (Utah) ;
 Naples (Wisconsin) ;
 Naples, ville dans l’État de New York ;
 Naples, village dans l’État de New York ;
 East Naples, ville de Floride.

Grèce 
 Naples ou Naples de Romanie, nom donné à partir du Moyen Âge à la ville de Nauplie, dans le Péloponnèse.

Patronyme 
 Toni Naples (née en 1952), actrice américaine.

Voir aussi 
 Neapolis, ancien nom de Naples, en Italie
 Neapoli, village de Crète